Jiffy Lube Alberta Scotties Tournament of Hearts 2015 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2015. Turniej finałowy rozgrywano w Lacombe na lodowisku Lacombe Arena między 21 a 25 stycznia 2015.

Tytuły mistrzowskie obroniła Valerie Sweeting, która pokonała w finale 9:7 Chelsea Carey.



Drużyny

Runda A

A1 
21 stycznia 2015; 9:30; pokonana do B1

A2 
21 stycznia 2015; 9:30; pokonana do B2

A3 
21 stycznia 2015; 9:30; pokonana do B3

A4 
21 stycznia 2015; 9:30; pokonana do B4

A5 
21 stycznia 2015; 18:30; pokonana do B4

A6 
21 stycznia 2015; 18:30; pokonana do B1

A7 
21 stycznia 2015; 18:30; pokonana do B2

A8 
21 stycznia 2015; 18:30; pokonana do B3

A9 
22 stycznia 2015; 9:00; pokonana do B6

A10 
22 stycznia 2015; 9:00; pokonana do B10

A11 
22 stycznia 2015; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 
22 stycznia 2015; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 
22 stycznia 2015; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 
22 stycznia 2015; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 
22 stycznia 2015; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 
22 stycznia 2015; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 
22 stycznia 2015; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 
22 stycznia 2015; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 
23 stycznia 2015; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 
23 stycznia 2015; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 
23 stycznia 2015; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C

Runda C

C1 
23 stycznia 2015; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 
23 stycznia 2015; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 
23 stycznia 2015; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 
23 stycznia 2015; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 
23 stycznia 2015; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 
23 stycznia 2015; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 
24 stycznia 2015; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 
24 stycznia 2015; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Runda finałowa

A-B 
24 stycznia 2015; 18:30

C1-C2 
24 stycznia 2015; 18:30

Półfinał 
25 stycznia 2015; 9:30

Finał 
25 stycznia 2015; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
  

2015 w curlingu
2015
2015 w Kanadzie